Туй:

 Туй — река в Западной Сибири, приток Иртыша
 Туй — река в Венесуэле
Туй — упразднённый посёлок в Тарском районе Омской области России.
 Туй — город и муниципалитет в Галисии (Испания)
 Туй — провинция в Буркина Фасо
 Туй — город на северо-востоке Ирана
 Туй (:en:Tuy, Batangas) — город на Филиппинах
 Туй — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Туй Арена (нем. TUI Arena) — спортивный комплекс в городе Ганновер в Германии
 Туй — название различных празднеств у тюркоязычных народов

См. также 
 Туи
 Туя